Baronie steht für:

 Synonym von Baronat
 Baronie (Verwaltungseinheit), eine Verwaltungseinheit in Irland, Schottland und Teilen Englands (barony), aber auch für Frankreich (baronnie) und die Niederlande (baronie) sowie Spanien bzw. Katalonien (baronia) belegt. 
 Baronie (Süßwarenhersteller), eine belgische Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Baroni
 Baronnies